Малый Лом — название нескольких населённых пунктов:
 Малый Лом — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Малый Лом — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.